Haneș se poate referi la:

 Brutus Haneș, pictor și publicist român
 Haneș, râu afluent al râului Lotru.
 Haneș Mină, localitate din județul Alba